in Vasse, zie Dauwpop (Vasse)
in Hellendoorn, zie Dauwpop (Hellendoorn)